Obligació (finances), valors mobiliaris que representen la part alíquota d'un emprèstit i que donen dret a rebre interessos i a recuperar el capital al venciment de l'obligació a partir d'uns anys.
 Obligació o deure moral o legal respecte a fer o no fer una cosa, el terme correcte serien obligacions morals